Ситарисы () — род жуков из семейства нарывников.

Характеризуются длинными нитевидными сяжками, расходящимися и заострёнными кзади надкрыльями, которые короче брюшка, и расщепленными коготками на лапках. 

Наиболее известный вид — Sitaris muralis, длиной до 1 см, чёрного цвета. Основание подкрыльев, а также брюшко у самок жёлтое. Живёт в Южной Европе и является паразитом в гнёздах пчел из рода Anthophora. Развитие его представляет собой гиперметаморфоз.

Ссылки 
 

Нарывники
Роды жесткокрылых